Kaltschmied ist der Familienname folgender Personen:

 Carl Friedrich Kaltschmied (1706–1769), herzoglich sachsen-weimarischer Geheimer Kammerrat sowie Professor der Anatomie, Chirurgie und Botanik
 Friedrich Kaltschmied (1643–1717), deutscher Mediziner und Stadtphysicus in Breslau